International Championship 2014 − czwarty duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2014/2015. Rozegrany został w Chengdu w Chinach w dniach 26 października – 2 listopada 2014 roku.

Nagrody 
Zwycięzca: £ 125 000
II miejsce: £ 65 000
Półfinalista: £ 30 000
Ćwierćfinalista: £ 17 500
Runda 3: £ 12 000
Runda 2: £ 7 000
Runda 1: £ 3000

Najwyższy break turnieju: £ 1000

Pula nagród: £ 625 000

Runda dzikich kart 
Mecze w rundzie dzikich kart zostały rozegrane 26 października 2014 w Chengdu.

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego 

 142  Mitchell Mann
 141, 132, 115, 111, 107, 103, 100, 100  Ricky Walden
 141, 134, 127, 108, 106  Marco Fu
 140  Stephen Maguire
 139  Zhao Xintong
 139  Graeme Dott
 135, 120, 120, 105, 102  Mark Williams
 135, 128  Stuart Bingham
 130  Ryan Day
 129, 101  Mark Davis
 127, 104  Mark Joyce
 126  Fergal O’Brien
 124, 116, 112, 101  Ronnie O’Sullivan
 123  Ian Burns
 122  Xiao Guodong

 121  Sam Baird
 118, 117, 113, 108, 105, 100  Mark Allen
 115  Mike Dunn
 107  Martin Gould
 107  Joe Perry
 106, 101  Neil Robertson
 106  Dominic Dale
 105  Joel Walker
 105  Zhou Yuelong
 104  Rod Lawler
 103  Anthony McGill
 101, 100  Martin Gould
 101  Judd Trump
 101  Craig Steadman

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne rozegrane zostały w dniach 22-25 września 2014 w Barnsley Metrodome w Barnsley. Wszystkie spotkania zostały rozegrane w formacie "do 6 frame’ów".

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 136  Peter Ebdon
 136  Gary Wilson
 131  Michael White
 130  Barry Pinches
 129  Michael Wasley
 123  Anthony McGill
 120, 103  Wang Zepeng
 115  Mark Selby
 113  Neil Robertson
 112  Ding Junhui
 111  Brandon Sargeant
 109  Mark Allen
 109  Jack Lisowski

 109  Judd Trump
 108, 105  Noppon Saengkham
 108  Matthew Stevens
 106, 100  Luca Brecel
 105  Daniel Wells
 104  Nigel Bond
 104  Oliver Brown
 103  Ken Doherty
 103  Alex Pagulayan
 103  Joe Swail
 103  Kyren Wilson
 102  Martin Gould
 101  Dominic Dale

Linki zewnętrzne 
 International Championship 2014 w serwisie SnookerWorld.pl

Przypisy 

International Championship
2014 w Chinach
2014 w sporcie